44. ročník Světového poháru v alpském lyžování započal 24. října v rakouském Söldenu obřím slalomem žen a o den později stejnou disciplínou mužů. Finále světového poháru se uskuteční od 10. března do 14. března v německém Garmisch-Partenkirchenu.

Muži mají na programu celkem 33 závodů (8x sjezd, 6x super G, 7x obří slalom, 9x slalom, 3x superkombinace). Ženy mají na programu 33 závodů (8x sjezd, 7x super G, 7x obří slalom, 8x slalom a 3x superkombinace).

Kalendář

Obří slalom

Slalom 

2009-2010|
Alpské lyžování v roce 2009
Alpské lyžování v roce 2010